Febres ist der Familienname folgender Personen:

 León Febres Cordero (1931–2008), ecuadorianischer Ingenieur, Geschäftsmann und Politiker, Präsident 1984 bis 1988
 Miguel Febres Cordero (1854–1910), ecuadorianischer Ordensgeistlicher und Heiliger
 Ricardo Tosso Febres (Ricky Tosso; 1960–2016), peruanischer Schauspieler und Regisseur
 Salomón Lerner Febres (* 1944), peruanischer Menschenrechtler, Jurist und Hochschullehrer

Febres ist der Familienname folgender Orte:

 Febres (Cantanhede), Gemeinde in Portugal